Boquense puede hacer referencia a:

Boquense, perteneciente o relativo al barrio de La Boca, en Buenos Aires, Argentina.
Boquense, perteneciente o relativo al Club Atlético Boca Juniors, con sede en el barrio antes mencionado.
Museo de la Pasión Boquense, museo perteneciente al Club Atlético Boca Juniors.